Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1999 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90 

Weltmeister 1997:  / Olympiasieger 1998: 

Datum: 26. Februar 1999

Teilnehmer: 69 gestartet; 69 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's Normal Hill - February 26, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 16. August 2020
 Ramsau AUT 1999.02.26 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 16. August 2020
 Men Jump K90 Nordic World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Saturday 20.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 16. August 2020
 Weltmeisterschaften: 26. Februar 1999 – K90 in Ramsau (AUT), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 197 ISBN 3-89784-099-5
 VM Backhoppning, Ramsau/Bischofshofen (AUT) 21-26 Februari 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 122.

Großschanze K120 

Weltmeister 1997:  / Olympiasieger 1998: 

Datum: 21. Februar 1999

Teilnehmer: 67 gestartet; 67 gewertet;

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's Large Hill - February 21, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 16. August 2020
 Ramsau AUT 1999.02.21 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 16. August 2020
 Men Jump K120 Nordic World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Thursday 25.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 16. August 2020
 Weltmeisterschaften: 21. Februar 1999 – K120 in Ramsau (AUT), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 195 ISBN 3-89784-099-5
 VM Backhoppning, Ramsau/Bischofshofen (AUT) 21-26 Februari 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 121.

Mannschaftsspringen Großschanze 

Weltmeister 1997:  (Ari-Pekka Nikkola, Jani Soininen, Mika Laitinen, Janne Ahonen) 
Olympiasieger 1998:  (Takanobu Okabe, Hiroya Saitō, Masahiko Harada, Kazuyoshi Funaki)

Datum: 23. Februar 1999

Teilnehmer: 12 Mannschaften gestartet; 12 gewertet;

Trotz zweier Stürze wurde Deutschland Weltmeister.

Quellen 
 Ramsau (AUT) - Men's Team K120 - February 20, 1999 (Sic!) auf fis-ski.com, abgerufen am 16. August 2020
 Ramsau AUT 1999.02.23 MS Dr World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 16. August 2020
 Men Jump K120 Teams Nordic World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Monday 22.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 16. August 2020
 Weltmeisterschaften: 23. Februar 1999 – K120 in Ramsau (AUT), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 196 ISBN 3-89784-099-5
 VM Backhoppning, Ramsau/Bischofshofen (AUT) 21-26 Februari 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 121-122

Skispringen Manner
Manner 1999
Skispringen (Österreich)